Skok wzwyż kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali O2 Arena w Pradze.

Rekordy

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Do eliminacji zgłoszono 22 zawodniczki. Aby awansować do finału należało skoczyć co najmniej 1,94 m. W przypadku, gdyby rezultat ten osiągnęła mniejsza liczba zawodniczek, kryterium awansu były najlepsze wyniki uzyskane przez startujących (q).

Finał

Bibliografia 
 
 

Skok wzwyż kobiet